Koningskapel (Maastricht) - Nederland
 Koningskapel (Karrösten) - Oostenrijk